Lucchitta ist der Familienname von:
 Bärbel Kösters Lucchitta (* 1938), deutsche Astrogeologin

Sonstiges:
 Lucchitta-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika